Ла́еваська сільська рада (, ) — сільська рада в Естонській РСР, адміністративно-територіальна одиниця в складі повіту Тартумаа (1945—1950) та Тартуського району (1950—1954).

Історія 
13 вересня 1945 року на території волості Лаева в Тартуському повіті утворена Лаеваська сільська рада з центром у селищі Лаева. Головою сільської ради обраний Йоганнес Кіпасто (Johannes Kipasto), секретарем — Майя Любек (Maie Lübek).

26 вересня 1950 року, після скасування в Естонській РСР повітового та волосного поділу, сільська рада ввійшла до складу новоутвореного Тартуського сільського району.

17 червня 1954 року в процесі укрупнення сільських рад Естонської РСР Лаеваська сільська рада ліквідована. Її територія склала південну частину Кяревереської сільської ради.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja

Сільські ради Естонської РСР
Тартуський район